The Kingdom Within – film del 1922 diretto da Victor Schertzinger
The Kingdom Within – film documentario del 2014 diretto da Bob Peck
The Kingdom Within – episodio del 1950 della serie tv Fireside Theatre